Dangerous:

Музыкальные альбомы 
 Dangerous — восьмой студийный альбом американского поп-певца Майкла Джексона.

Песни 
 Dangerous — песня американского поп-певца Майкла Джексона.
 Dangerous ― сингл французского диджея Давида Гетты.
 Dangerous — сингл шведской группы Roxette.

См. также